Tarkovszkij, orosz családnév
 Arszenyij Tarkovszkij (1907–1989) orosz költő
 Andrej Tarkovszkij (1932–1986) szovjet-orosz filmrendező, az előbbi fia
lsád még
 3345 Tarkovszkij, aszteroida